

Гроувтон — місто, штат Техас
 Гроувтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир
 Гроувтон — переписна місцевість, штат Вірджинія